Jan Sobczak (ur. 1927) – polski ksiądz katolicki
 Jan Sobczak (1932-2013) – polski historyk
 Jan Sobczak (ur. 1965) – polski pisarz
 Jan Sobczak (ur. 1975) – polski dyplomata